-sk – formant przyrostkowy
 SK – skrót od streptokinaza, enzym produkowany przez paciorkowce
 SK – szpital kliniczny
 .sk – domena internetowa Słowacji
 Korona słowacka (Sk) – dawna waluta Słowacji
 
 SUPERKOMBAT ® Fighting Championship (SK)
 W slangu krótkofalarskim SK oznacza zmarłą osobę (ang. silent key)